Кинта Росј има више значења:

 Кинта Росј (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кинта Росј (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику